Takis Kaitatzis (Grieks: Τάκης Καϊτάτζης) (Athene, 27 november 1980) is een Grieks autocoureur die in het seizoen 2006-2007 deelnam aan 3 A1GP-races voor A1 Team Griekenland.

A1GP resultaten 

Grieks autocoureur